Notre-Dame de la Salette est un vocable se rapportant à Notre-Dame de La Salette, ainsi qu'au lieu d'apparition mariale à La Salette, dans l'Isère, et qui a notamment donné son nom à plusieurs églises et à des paroisses.

Toponymie 

 Notre Dame de la Salette, paroisse française du Diocèse de Soissons, dans l'Aisne.
 Notre-Dame-de-la-Salette, municipalité du comté québécois des Collines-de-l'Outaouais, au (Canada).

Titre religieux 

 Notre Dame de la Salette, titre cardinalice.

Ordre religieux 

 Notre Dame de la Salette, congrégation religieuse.

Édifices religieux 
 Basilique Notre-Dame de La Salette, sanctuaire situé sur la commune française de La Salette-Fallavaux, dans l'Isère.
 Chartreuse Notre-Dame de Salettes
 Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle située à Calas, sur la commune de Cabriès, dans les Bouches-du-Rhône.
 Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle située à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
 Notre-Dame-de-la-Salette, église située à Saint-Privat-de-Vallongue, dans la Lozère.
 Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle à Camoël, dans le Morbihan.
 Notre-Dame-de-la-Salette, église à Malétable, commune de Longny les Villages, dans l'Orne.
 Notre-Dame-de-la-Salette, église située dans le  de Paris.
 Notre-Dame-de-la-Salette, sanctuaire situé à la Rabatelière, en Vendée.
 Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle située à Sainte-Marie, sur l'île de La Réunion.
 Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle située à Gabriac, en Aveyron.
Notre-Dame-de-la-Salette, chapelle située à Saint-Leu, sur l'île de La Réunion.
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, à Latour, en Belgique.
 Chapelle de la Salette à La Bohalle, en Maine-et-Loire.
 Chapelle de la Salette sur les hauteurs de Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.
 Grotte chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette au Mont Noir, Parc départemental Marguerite-Yourcenar.
Notre-Dame-de-la-Salette, église située dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal de Montréal.

Voir aussi 

 
 
 
 
 

homonymie